El término Drymophila puede referirse a:

 Drymophila, un género de aves sudamericanas de la familia Thamnophilidae;

 Drymophila, un género de plantas australianas de la familia Alstroemeriaceae.